Ибрагим Исмаилов: Исмаилов, Ибрагим (1901—1938) — таджикский партийный деятель.
 Исмаилов, Ибрагим Иса оглы (1921—2014) — председатель Верховного суда Азербайджанской ССР (1980—1986).